Willem Arthur (Bill) Wemel (Engels: William Arthur "Bill" Weasley) (29 november 1970) is een personage uit de Harry Potterboekenreeks van J.K. Rowling. Hij is de oudste zoon van Molly en Arthur Wemel, en de broer van Charlie, Percy, Fred, George, Ron, en Ginny.

Bill zat van 1982 tot 1989 op Zweinstein. Zijn afdeling was Griffoendor. Alle andere Wemels zouden ook in die Afdeling worden gesorteerd. Bill was Klassenoudste en Hoofdmonitor. Toen hij van school af was ging hij werken bij Goudgrijp, de Tovenaarsbank, als Vloekbreker in Egypte.

In het vijfde boek komt Bill weer terug naar Engeland om daar voor de Orde van de Feniks te werken. Een jaar nadat hij Fleur Delacour heeft leren kennen en haar veel "privélessen voor haar Engels" heeft gegeven, verloven de twee zich.

In het vierde boek wordt Bill omschreven als een knappe man die er "cool" uitziet, met lang haar dat hij meestal in een paardenstaart draagt en een oorbel met een slagtand eraan.
Tijdens een gevecht op de Astronomietoren wordt Bill gebeten door Fenrir Vaalhaar, een weerwolf, maar in zijn menselijke vorm (het was geen volle maan). De besmetting die is aangericht is niet volledig bekend. Volgens Remus Lupos (zelf ook een weerwolf) is de besmetting niet dusdanig dat Bill ook daadwerkelijk zal transformeren met volle maan, maar later blijkt dat Bill wel ineens een vreemde voorkeur heeft voor zéér rauwe biefstuk. De trouwplannen tussen Bill en Fleur blijven ongewijzigd. Fleurs vastberadenheid om met Bill te trouwen hoewel deze behoorlijk verminkt is levert Fleur (eindelijk) respect op van de familie Wemel.

Op 1 augustus 1997 trouwen ze met elkaar, vlak voordat het Ministerie van Toverkunst valt. Ze krijgen later een dochter genaamd Victoire die verliefd wordt op de zoon van Tops en Remus, Teddy Lupos.

Familie Wemel 

Personage uit Harry Potter